Carlos Johnson – muzyk bluesowy
 Carlos Johnson – piłkarz